Mizutori ist der Familienname folgender Personen:

 Hisashi Mizutori (* 1980), japanischer Kunstturner
 Tetsuo Mizutori (1938–2010), japanischer Synchronsprecher